United States Air Force (USAF), de Amerikaanse luchtmacht
 Air Force (film) (1943), een Amerikaanse oorlogsfilm van Howard Hawks

Zie ook 
 Air Force One (doorverwijspagina)